I63, I-63 ou I/63 peut faire référence à :
 I-63, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Infarctus cérébral, d'après la classification internationale des maladies ;
 Route slovaque I/63 reliant Bratislava à la frontière hongroise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres